Malva hirsuta  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Malva hirsuta descrita por (L.) E.H.L.Krause es el Althaea hirsuta de L.
Malva hirsuta descrita por (L.) F.W.Schultz es el Althaea hirsuta de L.
Malva hirsuta descrita por Aubl. es el Sida linifolia de Cav.
Malva hirsuta descrita por C.Presl es el Malva sylvestris de L.
Malva hirsuta descrita por Tenore es el Malva multiflora de (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso
Malva hirsuta descrita por Viv.es el Malva sylvestris de L.

Referencias